Louis-Philippe Dalembert (1962- ) : écrivain haïtien;
 Samuel Dalembert (1981- ) : joueur haïtiano-canadien de basket-ball.